est un genre fossile de mammifères du Paléocène appartenant à l'ordre des Plesiadapiformes, précurseur de l'ordre des Primates.

Historique 
Des fossiles de Purgatorius ont été découverts en 1965 dans le Montana, aux États-Unis, dans des dépôts datés de  d'années. D'autres spécimens fossiles ont été identifiés par la suite dans des dépôts du Paléocène, ailleurs au Montana et dans le Saskatchewan, au Canada, dont les plus anciens sont datés de  d'années, juste après la limite Crétacé-Paléocène. Purgatorius a été décrit en 1974 comme un animal proche des primates par .

Si le nom du genre fait référence au Purgatoire, c'est parce que le site dans lequel ont été découverts les premiers fossiles se nomme Purgatory Hill (Colline du Purgatoire), un lieu situé dans la formation géologique de Tullock, dans l'état américain du Montana.

Description 
Purgatorius reste mal connu du fait de la rareté des fossiles découverts à ce jour. Seuls quelques fragments de mandibules et de maxillaires et des canines et molaires isolées ont été exhumés.

Purgatorius avait probablement le même aspect qu'un rat ou un petit écureuil. Grâce à ses mœurs semi-arboricoles, permises par des chevilles très mobiles, il devait être aussi à l'aise dans les arbres que sur la terre ferme.

Classification 
La denture de Purgatorius le place parmi les Plesiadapiformes, aujourd'hui considérés comme un groupe paraphylétique correspondant au groupe-souche précédant les Primates, groupe-souche dont Purgatorius serait le représentant le plus basal :

Régime alimentaire 
D'après sa denture, Purgatorius avait un régime omnivore. Il pouvait se nourrir d'insectes, de charognes, d'œufs de dinosaures et de fruits (consommables aisément grâce à des molaires à cuspides émoussées).

Paléobiologie 
Son cycle de croissance et de reproduction devait être semblable à celui des rongeurs : une croissance rapide, une maturité sexuelle rapidement atteinte et une espérance de vie très courte.

Liste des espèces 
  Purgatorius unio Van Valen et Sloan, 1965 (espèce type)
  Purgatorius ceratops Van Valen et Sloan, 1965
  Purgatorius janisae Van Valen, 1994
  Purgatorius titusi Buckley, 1997

Analyse 
Bien qu'on n'ait pas encore trouvé de fossiles datés du Crétacé supérieur, les chercheurs estiment que les premiers Plesiadapiformes auraient survécu à l'extinction Crétacé-Paléogène, il y a 66 millions d'années. Selon le registre fossile, ils auraient donné naissance vers la fin du Paléocène aux premiers Primates, lesquels ont ensuite connu une radiation évolutive au cours de l'Éocène.

Notes et références

Publication originale 
  Leigh Van Valen et R. Sloan (1965), The earliest primates, Science, vol. 150, p.743-745

Bibliographie 
  Clemens W. A. (1974), “Purgatorius, an early paromomyid primate“, Science, vol. 184, p.903-905
  Leigh Van Valen (1994), “The origin of the plesiadapid primates and the nature of Purgatorius“, Evolutionary Monographs, vol. 15, p.1-79
  Buckley G. (1997), “A New Species of Purgatorius (Mammalia; Primatomorpha) from the lower Paleocene Bear Formation, Crazy Mountains Basin, south-central Montana“, Journal of Paleontology, , p.149-155
  Steve Brusatte, The Rise and Reign of the Mammals, Mariner Books, 2002

Voir aussi

Articles connexes 
 Plesiadapiformes
 Histoire évolutive des primates

Liens externes 
  Mikko's Phylogeny Archive

Purgatoriidae
Genre de plésiadapiformes (nom scientifique)
Plésiadapiformes du Paléocène
Paléontologie aux États-Unis
Paléontologie au Canada
Taxon fossile décrit en 1965